Das Dameneinzel der  US Open 1974 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin war Margaret Court. Das Finale bestritten Billie Jean King und Evonne Goolagong, das King in drei Sätzen gewann.

Setzliste 

 Auf der ITF-Seite wird keine Spielerin an Pos. 3 geführt; dafür aber King und Evert an Pos. 2.!

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1974